Horvátország
Prkos falu Škabrnja községben, Zára megyében
Prkos falu Rasinja községben, Kapronca-Körös megyében
Prkos Ivanićki falu Ivanić-Grad községben, Zágráb megyében
Prkos Lasinjski falu Lasinja községben, Károlyváros megyében